Frithuwald (auch Frithuwold, Friduuald, FrioÞowald, Friðowald) ist ein angelsächsischer männlicher Personenname. Der Name ist aus den Elementen Frith- (=„Friede, Schutz, Ruhe, Sicherheit, Asyl, Ordnung“) und -wald (=„walten, herrschen“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Frithuwald Frealafing, mythischer Ahne angelsächsischer Königshäuser
 Frithuwald (Bernicia), König von Bernicia (579–585)
 Frithuwald (Surrey), Unterkönig von Surrey (fl. um 675)
 Frithuwald (Whithorn), Bischof von Whithorn, (um 735–763/764)

Einzelnachweise 

Germanischer Personenname